Дважды:
 Дважды — два раза.
 Дважды () — французский фильм 1968 года, режиссёр Жаки Рейналь.
 Дважды () — американский короткометражный фильм 2005 года, режиссёр Рэни Демут.
 Дважды () — французский триллер 2005 года, режиссёр Жан-Франсуа Рише.

См. также 
 Дважды два
 Дублет